Per liquidatore si può intendere:
Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo
il Commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa
il liquidatore volontario nominato dall'assemblea delle società nella liquidazione volontaria
il liquidatore sinistri che per incarico delle società di assicurazione determina l'ammontare del risarcimento spettante agli assicurati.
I liquidatori che hanno partecipato a diminuire le conseguenze negative dell'incidente nucleare di Černobyl'.
I liquidatori, nel linguaggio politico socialista del primo Novecento, furono definiti quei militanti del POSDR favorevoli a trasformare il partito in un'organizzazione legale e riformista sul tipo dei partiti socialisti dell'Europa occidentale, « liquidando » il modello di partito rivoluzionario e dotato anche di una struttura illegale.

Altro
Liquidator, uno dei cattivi della serie animata Disney Darkwing Duck